Búr-Szín vagy Amar-Szín, Ur uralkodója
Búr-Szín (Iszin uralkodója)